In der Liste der Tore des Monats sind alle Fußballspieler aufgeführt, deren Treffer zum Tor des Monats gewählt wurde.

Die Auszeichnung Tor des Monats wird seit 1971 von dem deutschen Fernsehsender Das Erste vergeben. Die Zuschauer stimmen monatlich aus einer Liste von fünf Vorschlägen über den schönsten oder spektakulärsten Treffer des abgelaufenen Monats ab. Aus den „Toren des Monats“ eines Kalenderjahres wird im folgenden Jahr das Tor des Jahres gewählt.

Übersicht

Spieler 
In der Regel werden Spieler ausgezeichnet, die für einen deutschen Verein oder eine deutsche Nationalmannschaft getroffen haben. Ebenfalls nicht ungewöhnlich ist die Auszeichnung eines deutschen Spielers im Ausland, was bisher sechs Spielern gelang: Karl-Heinz Rummenigge (11/1984 für Inter Mailand), Jürgen Klinsmann (02/1991 für Inter Mailand), Oliver Bierhoff (01/1998 für Udinese Calcio und 01/1999 für AC Mailand), Emre Can (05/2017 für den FC Liverpool), Leroy Sané (02/2019 für Manchester City) und Lukas Podolski (11/2022 für Górnik Zabrze).

Gelegentlich wurde die Medaille an ausländische Spieler für Tore gegen eine deutsche Mannschaft verliehen, wie Hans Krankl (06/1978) gegen die Nationalmannschaft sowie Alun Evans (11/1971) und Rabah Madjer (05/1987) gegen den FC Bayern München. Insbesondere bei großen Turnieren wie Welt- und Europameisterschaften wurden mitunter Treffer aus Länderspielen ohne deutsche Beteiligung gewählt. Diese Torschützen waren Kevin Keegan (09/1978), Zico (06/1982), Michel Platini (06/1984), Manuel Negrete (06/1986), Marco van Basten (06/1988), Roberto Carlos (06/1997), Dennis Bergkamp (06/1998), Antonio Conte (06/2000), Angelos Charisteas (07/2004), Neco Martínez (05/2006), Zlatan Ibrahimović (11/2012), Xherdan Shaqiri (06/2016), Patrik Schick (06/2021) und Richarlison (12/2022). Nur Keegan, Charisteas und Schick waren zum Zeitpunkt der Wahl Spieler eines deutschen Vereins. Raúl war im Juli 2013 bereits Spieler des al-Sadd Sports Club, bei seinem Abschiedsspiel trug er jedoch eine Halbzeit lang das Trikot seines Ex-Vereins FC Schalke 04, in dem er nach Vorarbeit von Julian Draxler das Tor des Monats erzielte.

Mit 13 Toren des Monats erzielte Lukas Podolski die meisten. Es folgen Jürgen Klinsmann mit sieben und Mario Basler, Klaus Fischer und Karl-Heinz Rummenigge mit je sechs Auszeichnungen. Mit jeweils vier Auszeichnungen sind Claudio Pizarro, Raúl und Arjen Robben hinter Franck Ribéry mit fünf Auszeichnungen die erfolgreichsten ausländischen Bundesligaspieler.

Podolski hält auch den Rekord für die meisten Ehrungen in einem Kalenderjahr. 2005 schoss er viermal das schönste Tor. Bereits 2004 hatte Podolski drei Auszeichnungen in einem Jahr erhalten, dies gelang auch Gerd Müller (1972), Bernd Schuster (1994), Arjen Robben (2010) und Marco Reus (2012), wobei Reus die drei Tore für drei verschiedene Mannschaften (Borussia Mönchengladbach, deutsche Nationalmannschaft und Borussia Dortmund) erzielte. Zweimal innerhalb eines Jahres waren zudem Mario Basler (1997), Oliver Bierhoff (1998), Rainer Bonhof (1978), Diego (2007), Klaus Fischer (1977), Erling Haaland (2021), Jupp Heynckes (1973), Luka Jović (2018), Jürgen Klinsmann (1994), Stefan Kuntz (1993), Lothar Matthäus (1990), Frank Mill (1988), Gerd Müller (1976), Günter Netzer (1973), Raúl (2012), Marcel Risse (2016), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Bernd Rupp (1973), Bernd Schneider (2001), Mehmet Scholl (2000) und Allan Simonsen (1977) erfolgreich.

Zwei Medaillen in zwei aufeinanderfolgenden Monaten gewann erstmals Bernd Rupp (1973). Ihm folgten Gerd Müller (1976), Allan Simonsen (1977), Stefan Kuntz (1993), Jürgen Klinsmann (1994), Arjen Robben (2010), Raúl (2012) und zuletzt Marcel Risse (2016). Dabei lagen zwischen Klinsmanns Treffern am 27. Juni 1994 und am 2. Juli 1994 nur fünf Tage. Den Rekord für den längsten Abstand zwischen zwei Toren des Monats hält Klaus Fischer. Zwischen seinem ersten Tor im September 1975 und seinem letzten im Juli 2003 liegen fast 28 Jahre. Da er auch in den Jahren 1982 und 1990 jeweils ein Tor des Monats erzielte, ist Fischer der einzige Spieler, der in vier unterschiedlichen Jahrzehnten ausgezeichnet wurde.

Wenn die Vorlage eines Spielers besonders sehenswert war oder einen maßgeblichen Anteil am Tor hatte, können dieser Spieler und der Torschütze gemeinsam nominiert und gewählt werden. Solch eine Doppelauszeichnung wurde bisher siebenmal vergeben: Im April 1972 an Klaus Scheer und Stan Libuda (FC Schalke 04), im November 1972 an Günter Netzer und Gerd Müller (deutsche Nationalmannschaft), im Juni 2002 an Marco Bode und Miroslav Klose (deutsche Nationalmannschaft), im Juli 2013 an Raúl und Julian Draxler (FC Schalke 04), an Dirk Nowitzki und Lukas Podolski im Juli 2016 bei einem Benefizspiel, im Juni 2020 an Daichi Kamada und André Silva (Eintracht Frankfurt) und zuletzt im April 2022 an Sven Michel und Kevin Behrens (1. FC Union Berlin).

Mannschaften 
Der erfolgreichste Verein ist der FC Bayern München mit 63 Auszeichnungen, dahinter folgen der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach (je 36). Die raren ausländischen Vereine mit Torschützen des Monats sind Inter Mailand (11/1984, 02/1991) und der FC Liverpool (11/1971, 05/2017) mit je zwei Torschützen sowie der FC Porto (05/1987), Udinese Calcio (01/1998), der AC Mailand (01/1999) und Manchester City (02/2019). Im Trikot der deutschen Herren-Nationalmannschaft wurden 54 Tore des Monats erzielt, für die Frauen-Nationalelf neun und für die verschiedenen DFB-Junioren-Teams insgesamt sechs.

Die meisten Tore des Monats von Spielern eines Vereins innerhalb eines Kalenderjahres fielen für Borussia Mönchengladbach: 1973 erzielten Jupp Heynckes, Günter Netzer und Bernd Rupp insgesamt sechs Treffer, die die Zuschauer überzeugten. 1977 und 1984 schaffte die Borussia jeweils vier Auszeichnungen innerhalb eines Jahres, dies können auch der FC Bayern München (2000) und der 1. FC Köln (2011) nachweisen. Deutsche Nationalspieler erzielten im Trikot der Landesauswahl 1976 fünf und 1990 vier Tore des Monats innerhalb eines Jahres.

Die meisten Tore des Monats für eine Mannschaft erzielte Lukas Podolski: Sieben seiner Treffer schoss er im Trikot des 1. FC Köln. Für fünf verschiedene Mannschaften war Jürgen Klinsmann erfolgreich: den VfB Stuttgart (2), Inter Mailand, den FC Bayern München, Jürgens Dream Team (bei seinem Abschiedsspiel) sowie für die deutsche Nationalmannschaft (2). Die meisten Tore des Monats für die deutsche Nationalmannschaft erzielten Klaus Fischer, Michael Ballack und Rudi Völler (je 3).

Am häufigsten für Tore des Monats im Trikot einer Nationalmannschaft wurden bisher Spieler des FC Bayern München ausgezeichnet: 16 Torschützen waren zum Zeitpunkt ihres Länderspieltreffers beim FC Bayern angestellt, Melanie Behringer war dabei die einzige Frau. Es folgen der 1. FC Köln (7), Werder Bremen (5), Borussia Mönchengladbach, der FC Schalke 04 sowie der 1. FFC Frankfurt (je 4). Erfolgreichster ausländischer Verein in dieser Kategorie ist der FC Chelsea mit vier abgestellten Torschützen, für die Londoner trafen Michael Ballack (06/2008, 03/2009) und André Schürrle (10/2013, 6/2014). Spieler der italienischen Klubs Juventus Turin (06/1984, 06/2000), AS Rom (05/1986, 06/1992), Inter Mailand (06/1990, 12/1990) und Udinese Calcio (06/1996, 05/1998) sowie des spanischen Vereins Real Madrid (06/1997, 06/2018) waren jeweils zweimal als Nationalspieler erfolgreich.

Torschützen 

 Monat: Monat der Auszeichnung
 Torschütze(n): Name des ausgezeichneten Spielers bzw. der ausgezeichneten Spielerin
 Nationalität: Nationalität des ausgezeichneten Spielers, dabei werden eventuelle Doppelnationalitäten nicht berücksichtigt. Es ist nur die Nation angegeben, für dessen Nationalmannschaft der Spieler bzw. die Spielerin zum Zeitpunkt des Tores spielberechtigt war.
 Team: Mannschaft, für die der ausgezeichnete Spieler das Tor erzielt hat
 Datum: Tag, an dem das Tor erzielt wurde
 Gegner: Mannschaft, gegen die das Tor erzielt wurde
 Wettbewerb: Wettbewerb, in dem das Tor erzielt wurde, z. B. Bundesliga, 2. Bundesliga, Champions League, UEFA-Cup, WM, EM, u. a. Der Link in der Liste verweist auf den jeweiligen Saisonartikel des Wettbewerbes, in dem der Treffer erzielt wurde.
 Art: Art und Weise, wie das Tor erzielt wurde, z. B. Distanzschuss, Volleyschuss (Fallrückzieher, Seitfallzieher), Standardsituation (Freistoß, Eckstoß, Anstoß, Abschlag), Kopfball (Flugkopfball), Heber, Solo, Hacke, Abstauber oder nach einem Doppelpass.
 TdJ: Der mit einem X markierte Treffer wurde im entsprechenden Jahr zum Tor des Jahres gewählt

Hinweis: Die Tabelle ist sortierbar. Für die Sortierung innerhalb einer Spalte einfach den Pfeil im Tabellenkopf klicken, um ab- oder aufsteigend zu sortieren. Um zurück zu der ursprünglichen, chronologischen Darstellung zu kommen, die Tabelle nach Datum sortieren oder die Seite neu laden.

Ranglisten

Spieler 

 Platz: Nennt die Platzierung des Spielers innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Auszeichnungen bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Auszeichnungen wird alphabetisch nach Nachnamen bzw. Fußballernamen sortiert.
 Name: Nennt den Namen des Spielers bzw. der Spielerin.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Auszeichnungen.
 Monate: Nennt chronologisch die Monate, in denen der Spieler eine Auszeichnung gewonnen hat. (Format: mm/jjjj)

Mannschaften 
 Platz: Nennt die Platzierung der Mannschaft innerhalb dieser Ranglisten. Diese wird durch die Anzahl der Tore des Monats, die für bzw. gegen diese Mannschaft gefallen sind, bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Titeln wird alphabetisch sortiert.
 Team: Nennt den Namen der Mannschaft (inkl. Allstar-, Amateur- und Jugendmannschaften) des Titelträges bzw. den Namen des gegnerischen Teams, gegen den das Tor des Monats erzielt wurde.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Auszeichnungen bzw. die Anzahl der Tore des Monats gegen diese Mannschaft.

Anmerkung: In der Statistik der ARD werden teilweise andere Zahlen genannt, da dort die Tore für eine deutsche Nationalmannschaft zusätzlich für den Verein gezählt werden, bei dem der Spieler angestellt war.

Nationalitäten 
 Platz: Nennt die Platzierung des Landes innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Auszeichnungen bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Auszeichnungen wird alphabetisch sortiert.
 Nationalität: Nennt den Namen des Staates.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der errungenen Auszeichnungen.
 Monate: Nennt die Monate, in denen ein Spieler aus dem jeweiligen Land eine Auszeichnung gewonnen hat. (Format: mm/jjjj)

Wettbewerb 
 Platz: Nennt die Platzierung des Wettbewerbs innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Tore in diesem Wettbewerb bestimmt. Bei gleicher Anzahl wird alphabetisch sortiert.
 Wettbewerb: Nennt den Wettbewerb, in dem die Tore des Monats erzielt wurden. Bei Wettbewerben, die nicht den gesamten Zeitraum von 1971 bis heute existierten, ist zusätzlich der Zeitraum angegeben, in dem dieser Wettbewerb ausgetragen wurde.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der Tore des Monats in diesem Wettbewerb

Art 
 Platz: Nennt die Platzierung der Torart innerhalb dieser Rangliste. Diese wird durch die Anzahl der Tore in dieser Art bestimmt. Bei gleicher Anzahl von Torarten wird alphabetisch sortiert.
 Art: Nennt die Art in der die Tore des Monats erzielt wurden.
 Anzahl: Nennt die Anzahl der Tore des Monats in dieser Art (Mehrfachberücksichtigungen möglich, z. B. Distanzschuss/Abschlag wird sowohl als Distanzschuss als auch als Abschlag gezählt).

Anmerkungen

Weblinks 
 Tor des Monats – Chronik auf sportschau.de

Einzelnachweise 

Tor des Monats Liste
Liste Tor des Monats